Екатериновка — село в составе Спешнёвского сельского поселения Кузоватовского района Ульяновской области.

География 
Находится на правом берегу реки Свияга на расстоянии примерно 50 километров по прямой на северо-северо-восток от районного центра — посёлка Кузоватово.

История 
Храм деревянный был построен в д. Екатериновке Симбирского уезда в 1859 году помещиком Иваном Петровичем Бобылёвым, а в 1869 г. перенесён в с. Лукино Сенгилеевского уезда (ныне село Стоговка). Престол в нём один — во имя св. прор. Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

В 1913 году в селе было учтено дворов 87, жителей 527. В 1990-е годы работал СПК «Стоговский».

Население 
Население составляло: на 1900 г. в 72 дворах жило: 229 м. и 252 ж.; 124 человека в 2002 году (79 % русские), 77 по переписи 2010 года.

Примечания

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 М. Репьёв «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 143.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева., 1903.

Населённые пункты Кузоватовского района